het draai- of kantelpunt van een hefboom
 een definitie uit de scheepsstabiliteit
 een omslagpunt in de chemie, bijvoorbeeld van zuur naar base
 een overgang tussen toestanden in de catastrofetheorie
 het kantelmoment bij de introductie van nieuwe ideeën, bekend als “honderdste aap”  
 Kantelpunten in het klimaat

Andere talen 

tipping point, Engels voor kantelpunt, kantelmoment
 The Tipping Point, een boek van Malcolm Gladwell uit 2000
 The Tipping Point, een muziekalbum van The Roots uit 2004
The Tipping Point (album), een muziekalbum van Authority Zero uit 2013
 The Tipping Point, een muziekalbum van Tears for Fears uit 2022

Film en tv
Tipping Point (film), een film van Katheryn Winnick uit 2007
 The Digital Tipping Point (2006), een film onder vrije licentie
 (The) Tipping Point(s), een tv-serie of aflevering van onder meer The Outer Limits  (2002), Everwood (2004), CSI: Miami (2008), Nikita (2013) en Chicago Med (2018)
 Tipping Point (2012), een Britse tv-serie
 Tipping Points (2012), een tv-serie over het klimaat van Bernice Notenboom